173 км, 173-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 
 173 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 860620
 173 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 275422
 173 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 272227
 173 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 186712
 173 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на участке Орехово-Зуево — Александров Большого кольца Московской железной дороги в городском округе Орехово-Зуево Московской области. Код 237543
 173 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 623968
 173 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 767030
 173 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 586557
 173 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 542525
 173 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 606229
 173 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 595823